Päivärinta  est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, mathématicien finlandais
 (née en 1966), chanteuse suèdoise
Pekka Päivärinta (né en 1949), athlète finlandais de cross-country
Pietari Päivärinta (1827-1913), écrivain et homme politique finlandais
 (née en 1964), chanteuse et artiste suédoise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois